La categoria 63 kg è stata la quarta categoria femminile di peso per il Judo ai Giochi della XXX Olimpiade; la gara si è svolta il 31 luglio 2012 presso l'ExCeL Exhibition Centre di Londra. Vi hanno partecipato 24 atlete in rappresentanza di altrettanti paesi.

La gara ha visto l'affermazione della slovena Urška Žolnir che ha superato in finale la cinese Xu Lili.

Formato 
L'evento si è svolto con la formula dell'eliminazione diretta, che determina le vincitrici delle medaglie d'oro e d'argento. Le quattro atlete sconfitte ai quarti di finale si affrontano in un turno di ripescaggio; le vincitrici si scontrano con le perdenti delle semifinali per determinare le due medaglie di bronzo.

Programma

Risultati

Finali

Ripescaggi

Pool A

Pool B

Pool C

Pool D

Collegamenti esterni 

F063